Маттиас Бернвалль (), более известный как Доктор Мэтт Дестракшн (, родился 18 марта 1978 в Фагерсте) — шведский музыкант, бас-гитарист группы The Hives.

Биография 
В коллективе The Hives с 1993 года, с момента образования группы. Играет на бас-гитаре 1970-х Fender Telecaster, хотя в некоторых клипах играет на других гитарах (например, на Hate to Say I Told You So выступает с Rickenbacker). Использует усилители Hiwatt.

Дискография 
 Barely Legal (1997)
 Veni Vidi Vicious (2000)
 Tyrannosaurus Hives (2004)
 The Black and White Album (2007)
 Lex Hives (2012)

Ссылки 
 Официальный сайт The Hives 
 Интервью сайту Bullz-Eye.com 

Рок-музыканты Швеции
Бас-гитаристы Швеции